Agnete Maria Forfang Kjølsrud – cantante norvegese
 Daniel Forfang – ex saltatore con gli sci norvegese
 Johann André Forfang – saltatore con gli sci norvegese